André Harvey (1941-) est un homme politique canadien.